Osmeña ist der Familienname folgender Personen:

 John Henry Osmeña (1935–2021), philippinischer Politiker
 Sergio Osmeña (1878–1961), philippinischer Politiker und Präsident der Philippinen